Penberthy ist der Familienname folgender Personen:

 Joanna Penberthy (* 1960), britische anglikanische Bischöfin
 Mike Penberthy (* 1974), US-amerikanischer Basketballspieler